Zdravec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zdravets (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Simitli, 
 Zdravets (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar